Comme un boomerang peut désigner :
 Comme un boomerang, chanson écrite par Serge Gainsbourg, interprétée par Dani et Étienne Daho en 2001 ;
 Comme un boomerang, film français réalisé par José Giovanni et sorti en 1976.
 Comme un boomerang, pièce de théâtre écrite et interprétée par Franck Le Hen en 2020 avec aussi Axel Huet, Florence Fauquet et Laurie Marzougui. Mise en scène par Cyril Garnier.